Sort steht für:

 Sort (Lleida), eine Kleinstadt in Katalonien
 Sort (Unix), ein Unix-Programm zum Sortieren
 ein DOS- und Windows-Programm zum Sortieren, siehe unter Liste von DOS-Kommandozeilenbefehlen #S
 SORT (MVS - DFSORT), ein Programm auf Großrechnern zum Sortieren und/oder Ausschließen (vereint die Unix-Befehle sort und grep)

SORT steht als Abkürzung für:

 Special Operations Response Team, eine Spezialeinheit des US-Bundesamtes für Gefängnisse
 Strategic Offensive Reductions Treaty (Vertrag zur Reduzierung Strategischer Offensivwaffen)
 Standardised On Road Testcycles, vom Weltverband der Verkehrsunternehmen (UITP) festgelegte Straßentestzyklen für Busse

Siehe auch:

 Sortierung

Abkürzung